Örntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örntjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Örntjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (5,3 ha)
Örntjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn